Kangassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kankaissaari, ö, Södra Savolax, Nyslott,  (1,5 km²)
2. Kangassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,32, long 26,20),  (16 ha)
3. Kangassaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (7 ha)
4. Kangassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 26,79),  (21 ha)
5. Kangassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,59, long 28,93),  (1 ha)
6. Kangassaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,43, long 27,88),  (1 ha)
7. Kangassaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,36, long 27,98),  (4 ha)
8. Kangassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,37, long 25,01),  (2 ha)
9. Kangassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 26,69),  (18 ha)
10. Kangassaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (1 ha)
11. Kangassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
12. Kangassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,01, long 25,95),  (6 ha)
13. Kangassaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (2 ha)
14. Kangassaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
15. Kangassaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (3 ha)
16. Kangassaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (23 ha)
17. Kangassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,62, long 26,05),  (14 ha)
18. Kangassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 28,23), 
19. Kangassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,16, long 26,62),  (8 ha)
20. Kangassaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (5 ha)
21. Kangassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 28,19),  (28 ha)
22. Kangassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,26),  (2 ha)
23. Kangassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,40), 

Robotskapade Finlandförgreningar